Martina Hingis e Sania Mirza erano le detentrici del titolo ma hanno deciso di non partecipare insieme. Hingis ha fatto coppia con Latisha Chan, mentre Mirza con Jaroslava Švedova; le due coppie si sono affrontate in semifinale con la vittoria di Hingin e Chan.

In finale Hingis e Chan hanno sconfitto Ekaterina Makarova e Elena Vesnina con il punteggio di 7-5, 7-64.

Teste di serie 
Le prime quattro teste di serie hanno ricevuto un bye per il secondo turno.

  Ekaterina Makarova /  Elena Vesnina (finale)
  Latisha Chan /  Martina Hingis (campionesse)
  Sania Mirza /  Jaroslava Švedova (semifinale)
  Tímea Babos /  Andrea Hlaváčková (semifinale)

 Karolína Plíšková /  Barbora Strýcová (primo turno)
 Abigail Spears /  Katarina Srebotnik (quarti di finale)
 Gabriela Dabrowski /  Xu Yifan (primo turno)
 Chan Hao-ching /  Jeļena Ostapenko (primo turno)

Alternate 
  Ol'ha Savčuk /  Elina Svitolina (secondo turno, ritirate)

Wildcard 

  Deborah Chiesa /  Stefania Rubini (primo turno)
  Sara Errani /  Martina Trevisan (quarti di finale)

 Jelena Janković /  Andrea Petković (secondo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Internazionali d'Italia 2017